El Torneig de Lió 2018, oficialment conegut com a Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2018, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 26 de maig de 2018 al Parc de la Tête d'Or de Lió, França.

El tennista austríac Dominic Thiem va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018